O Manoa é um conjunto de casas, localizado no bairro Cidade Nova  da cidade de Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas.

História 

O Conjunto Manoa, surgiu no início do ano de 1986, as casas primeiramente foram construídas pelo antigo IPASEA - Instituto de previdência dos servidores do estado do Amazonas, alguns anos depois passou a ser gerida pela Superintedência Estadual de Habitação (SUHAB) para servidores públicos, tanto estaduais como municipais.

Localiza-se na Av. Francisco de Queiroz (Antiga Estrada do Manoa) se estendendo até o complexo esportivo, a comunidade possui uma pequena praça de alimentação, além de duas UBS's. O Conjunto também possui 5 escolas (três municipais, uma estadual e outra privada), 1 posto médico, 1 CAIMI, clube de mães, academia ao ar livre, quadra de esporte, um campo de futebol e uma associação de moradores.

fonte: associação de moradores

presidente: André Macedo

Transportes 
Manoa é servido pela empresa de ônibus Eucatur-União Cascavel, que atualmente opera nas seguintes linhas:

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Cidade Nova
Zona Norte de Manaus